Edwards puede hacer referencia a:

Lugares 

Varios condados estadounidenses:
el condado de Edwards, en el estado de Illinois.
el condado de Edwards, en el estado de Kansas.
el condado de Edwards, en el estado de Texas.
Edwards, localidad estadounidense en Misisipi.
Base de la Fuerza Aérea de Edwards, base militar estadounidense ubicada en California.

Apellido 

Familia Edwards, familia chilena.
Alberto Edwards Vives, escritor, periodista y político chileno.
Agustín Edwards Ossandón, empresario chileno.
Agustín Edwards Ross, empresario y político chileno.
Agustín Edwards Mac-Clure, empresario chileno.
Agustín Edwards Budge, empresario chileno.
Agustín Edwards Eastman, empresario chileno.
Guillermo Edwards Matte, político, historiador y genealogista chileno.
Alphonse Milne Edwards, ornitólogo francés.
Amelia Edwards, novelista, periodista, viajera y egiptóloga británica.
Anthony William Fairbank Edwards, matemático que diseñó representaciones para diagramas de Venn de más de tres conjuntos.
Blake Edwards, director, guionista, productor y actor de cine estadounidense.
Colin Edwards, piloto de motociclismo.
Duncan Edwards, futbolista inglés.
George Edwards, naturalista y ornitólogo inglés.
Henri Milne Edwards, zoólogo francés.
James Edwards, jugador de baloncesto estadounidense.
Jennifer Edwards, actriz estadounidense.
John Edwards, abogado y político estadounidense.
Jonathan Edwards (1703-1758), teólogo estadounidense. 
Jonathan Edwards (El Joven), (1745-1801), también teólogo, hijo del anterior. 
Jonathan Edwards, (1966-), atleta británico.
Jorge Edwards, escritor, periodista y diplomático chileno.
Joaquín Edwards Bello, escritor y político chileno.
Ismael Edwards Matte,  político, periodista y arquitecto chileno.
Robert Owen Edwards, futbolista galés.
Sebastián Edwards,  economista y escritor chileno.
Sydenham Edwards, botánico inglés.

Otras entidades 

Banco Edwards Citi, banco chileno.
Síndrome de Edwards enfermedad genética humana, más conocida como Trisomía 18.
JD Edwards, compañía estadounidense de software.
Edwards Theater, sala de teatro estadounidense ubicada en Sarasota, Florida.